Dankali és un clan dels àfars establert a Baylul (avui a Eritrea)
 Dankali fou un regne àfar dels segles  i  centrat a Baylul.